Oskar Suffert ist der Name folgender Personen:

* Oskar Suffert (Architekt) († 1896), deutscher Architekt und Baumeister 
 Oskar Suffert (Philologe) (1892–1974), deutscher Philologe, Museumsleiter und Naturschützer